Франсуа Ксавье де Монморанси-Лаваль (; ) — представитель младшей ветви дворянского рода Монморанси, близкий к иезуитам деятель католической Контрреформации, первый епископ Квебека (c 1659 года). Дважды (в 1663 и 1682 годах) временно замещал губернатора Новой Франции.

Биография 
При епископе Лавале Квебек превратился в оплот Контрреформации, деятельность протестантских церквей была запрещена, В 1663 году основал старейшее высшее учебное заведение в стране — католическую семинарию в городе Квебеке, на основе которой в 1852 году был создан первый франкоязычный университет Канады, получивший в честь своего основателя название Лавалевского университета.

Политикой Лаваля на посту епископа Квебека стала ориентация католической церкви Новой Франции (Канады) непосредственно на Рим (папскую курию), независимость от французских кардиналов и короны. Продолженная преемниками Лаваля в XVIII—XIX веках подобная ориентация (ультрамонтанство) объективно способствовала отрыву Квебека от Франции и формированию франко-канадского народа как нации, в этнокультурном отношении обособленной от «европейских» французов. Участвовал в обороне Квебека в ходе войны Аугсбургской лиги.

Почитание 
22 июня 1980 года папа римский Иоанн Павел II причислил Франсуа Ксавье де Монморанси-Лаваля к лику блаженных. 3 апреля 2014 года папа Франциск причислил его к лику святых.

См. также 
 Университет Лаваля
 Список святых, канонизированных папой римским Франциском

Примечания 

Дом де Монморанси
Губернаторы Новой Франции
Католические епископы Канады
Католические святые
Христианские святые XVIII века
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Франциском
Канонизированные в XXI веке